Lykabas (, lateinisch Ly'cabas) steht für:

 den Freund des Athis, beide im Gefolge des Phineus, der die Hochzeit des Perseus überfällt.
 Lykabas (Kentaur) bei der Hochzeit des Peirithoos
 Lykabas (Pirat), auf einem tyrrhenischen Piratenschiff unter Akoites
 Christoph Lykabas, Pseudonym des Humanisten Christoph Kaldenbach (1613–1698)